Одна семья:

 Одна семья — советский художественный фильм (1943), реж. Григорий Александров. Фильм на экраны не вышел.
 Одна семья — российский телесериал 2009 года.
 Одна семья — один ребёнок — демографическая политика Китая в 1970-х годах.